Észak-Macedónia
Selnik falu Delčevo községben a Keleti régióban

 Horvátország
Selnik falu Ludbreg községben, Varasd megyében
Selnik falu Maruševec községben, Varasd megyében

 Szlovénia
Selnik falu Ig községben, Közép-Szlovénia régióban